Le Beowulf est un poème épique anglo-saxon qui suit les aventures du héros Beowulf.

Ce nom peut également désigner des œuvres adaptées ou inspirées du poème :
 Beowulf Dragonslayer, une série de comics américaine (1975-1976) ;
 Beowulf, un film avec Christophe Lambert (1999) ;
 Beowulf, titre original du film de Robert Zemeckis La Légende de Beowulf (2007) ;
 Beowulf: The Game, titre original du jeu vidéo La Légende de Beowulf adapté de ce film (2007) ;
 Beowulf : Retour dans les Shieldlands, une série télévisée britannique (2016).

Il est également porté par :
 un cluster Beowulf, grille de calcul homogène dont les composants sont des PC bon marché ;
 l'opération Beowulf, une opération militaire allemande pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 le , un navire de la Kaiserliche Marine ;
 (38086) Beowulf, un astéroïde ;
 le calibre 50 Beowulf, un type de munition ;
 , un groupe de crossover thrash américain ;
 Beowulf, une planète fictive de la série de romans Honor Harrington.

Homonymie de titre